

Codici
 SAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salton City, Stati Uniti d'America
 sas – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua sasak

Geografia
 Šas – villaggio del Montenegro
 Sas van Gent – comune della Zelanda, Paesi Bassi

Informatica
 Serial Attached SCSI – protocollo e interfaccia per il trasporto dei segnali SCSI su collegamenti seriali compatibile con le connessioni SATA
 SAS – linguaggio di programmazione e complesso di prodotti software integrati (sviluppati dal SAS Institute)
 SAS Institute – software house statunitense

Persone
 Bert Sas (1892-1948) – militare e funzionario olandese
 Brunori Sas, nome d'arte di Dario Brunori (1977) – cantautore italiano
 Ferenc Sas, nato Ferenc Sohn e noto in Argentina come Francisco Sohn (1915-1988) – calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 Hasan Şaş (1976) – ex calciatore turco, di ruolo centrocampista o attaccante
 Jerzy Sas Kulczycki, nomi di battaglia "Colonnello Sassi" e "Orione" (1905-1944) – militare e partigiano italiano

Sigle
 San Antonio Spurs – squadra di pallacanestro della NBA
 Scandinavian Airlines System – compagnia aerea scandinava 
 Secure Attention Sequence
 Servizi aerei speciali – specialità aerea della Regia Aeronautica durante la seconda guerra mondiale 
 Small Astronomy Satellite – famiglia di satelliti per la ricerca astronomica nell'ambito del Programma Explorer della NASA:
 SAS-1, o anche Uhuru – satellite lanciato nel 1970
 SAS-2, o anche SAS-B – satellite lanciato nel 1972
 SAS-3, o anche SAS-C – satellite lanciato nel 1975 
 Società Attori Sincronizzatori – società di doppiaggio italiana
 Società in accomandita semplice – forma giuridica di alcune società italiane
 Société par actions simplifiée – forma giuridica di alcune società francesi
 Southern All Stars – gruppo musicale rock giapponese
 Special Air Service – forza speciale militare britannica
 Special Air Service of New Zealand – corpo d'élite militare neozelandese
 Studia Academica Slovaca – corso estivo di lingua slovacca
 Sua altezza serenissima – titolo onorifico

Pagine correlate
 Saas – pagina di disambiguazione

Altri progetti